Die Abkürzung bpy steht für:

 2,2′-Bipyridin, eine chemische Verbindung 
 Bishnupriya Manipuri, eine indoarische Sprache

BPY